Voici la liste des planètes mineures numérotées de 156001 à 157000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 156001 à 157000

156001-156100

156101-156200

156201-156300

156301-156400

156401-156500

156501-156600

156601-156700

156701-156800

156801-156900

156901-157000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000